B
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák